Ве́стман (Westman) — шведская фамилия.

Известные носители:

 
 Вестман, Владимир Ильич (1812—1875) — сын предыдущего; товарищ министра иностранных дел, сенатор; действительный тайный советник.
 Вестман, Александр Владимирович (1846—1923) — сын предыдущего, дипломат, тайный советник, гофмейстер.
 
 Вестман, Тереза (род. 1996) — шведская кёрлингистка.